Авраам Исаакович Шифрин (8 октября 1923, Минск — 5 марта 1998, Иерусалим) — советский , сионист, позднее израильский  и , который провёл десять лет в советских лагерях по обвинению в шпионаже в пользу США и Израиля.

Биография 
Авраам Шифрин родился 8 октября 1923 года в Минске, СССР в еврейской семье. Его отец, Исаак Шифрин, был арестован в 1937 году, приговорён к десяти годам исправительных работ на Колыме. Во время Второй мировой войны Авраам Шифрин воевал в штрафбате, куда он попал как сын врага народа. В течение нескольких дней боёв 90% бойцов воинской части Шифрина погибло, а он сам был дважды ранен. Участвовал в боях за Кёнигсберг, был награждён медалью «За взятие Кенигсберга». В 1949—1953 годах работал юристом в Министерстве обороны СССР и в то же время активно участвовал в сионистском движении. В 1953 был обвинён в шпионаже в пользу США и Израиля и приговорен к смертной казни. Позднее ВМН была заменена на двадцать пять лет в лагерях, пять лет ссылки в отдаленные районы и пять лет лишения гражданских прав. В 1963 году освобождён из тюрьмы. В 1970 году эмигрировал в Израиль.

Эксперт по советской пенитенциарной системе 
В эмиграции Авраам Шифрин стал одним из ведущих авторитетов в мире по советской системе тюрем и исправительно-трудовых лагерей. Свидетельские показания Шифрина перед подкомитетом сената США по внутренней безопасности и комитета Конгресса по банкам и валюте представили миру самый полный (на тот момент) список советских исправительно-трудовых лагерей.

В 1973 году Шифрин свидетельствовал перед сенатским комитетом по судебной системе, что американские военнопленные содержались в советских лагерях. По словам Арнольда Бейзера, адвоката из Хартфорда, показания были подтверждены президентом России Борисом Ельциным в 1992 году, который сказал, что американские военнопленные попадали в советские исправительно-трудовые лагеря.

Семья 
 Жена (c 1974) — Элеонора Полтинникова-Шифрин, израильский политик.

Ссылки 
 Михаил Эдельштейн. Герой, авантюрист, сионист… // Лехаим. Июль 2009 Тамуз 5769 — 7(207)

Примечания 

Персоналии:Сионизм
Репрессированные в СССР
Заключённые Озерлага